USA
Advance (Californië)
Advance (Indiana), een plaats in de Verenigde Staten
Flatwoods (Kentucky), oorspronkelijk Advance
Advance (Michigan)
Advance (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
Advance (North Carolina)
Advance (Ohio)
Advance (Pennsylvania)
Advance (Wisconsin)
Advance (North Dakota)

Canada
Advance (Ontario)

Bedrijven
Advance (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Advance (parapente), een fabrikant van parapentes
Advance (mediabedrijf), een mediabedrijf/datahandelaar uit Hilversum, later overgenomen door het toenmalige mediabedrijf Eyeworks